Příjmení Bruni nosí více osob:

 Gianmaria Bruni – italský pilot formule 1
 Leonardo Bruni – italský historik a politik

Externí odkazy